Алекса́ндр Борисович Поляко́в (род. 7 октября 1972 года, Ростов-на-Дону) — российский электронный музыкант, создатель группы «ППК».

Основатель лейбла iRecords.

Один из первых продюсеров танцевальной электронной музыки в России. Всё началось в 1993 году, когда Александр, живя в Ростове-на-Дону, начал свои эксперименты с электронным звуком, основав первую в Ростове-на-Дону студию электронной музыки. Пять лет, с 1993 по 1998 годы, прошли в изучении основ, постижении секретов и накоплении опыта работы. Отсутствие школы, литературы, инструментов и мало-мальски качественного оборудования в пост-советской России сильно тормозили процесс. Студия собиралась по крупицам, знания приходилось добывать методом проб и ошибок. В январе 1998 года Александр вместе с друзьями, Сергеем Пименовым и Романом Коржовым, создают «группу» ППК (слово проект тогда ещё не было так распространено). В составе ППК Александр сочинял и продюсировал весь музыкальный материал.

В конце 1998 года ППК издают свой первый полноценный альбом «Чувствуйте не спать» и становятся главной молодёжной группой Ростова-на-Дону. На праздновании дня города ППК выступают на главной площади Ростова-на-Дону, собравшей огромное количество людей.

Осенью 1999 года Александр переезжает в Москву и создаёт собственную студию ППК, где в последующие несколько лет будут созданы композиции, впоследствии ставшие широкоизвестными.

В 1999—2000 годах, Александр, параллельно работе над новым материалом ППК продюсирует первые два альбома молодой певицы Светы. Её самые известные хиты: «Увидимся», «Солнце», «Любовь», «Так больше нельзя», «Дорога в аэропорт», «Другая», «Что мне делать» и др. написаны Светой в соавторстве с Александром.

В 2001 году, после нескольких миллионов скачиваний и ошеломительного успеха в интернете, ППК издаёт свой трек ResuRection на лейбле Perfecto, который возглавляет Пол Окенфолд (Paul Oakenfold). Таким образом ППК становится первой российской электронной группой, попавшей на 3 место национального британского хит-парада, а ResuRection первым российским хитом мирового уровня. В первые месяцы продаж сингл ResuRection разошёлся  тиражом более 200000 копий и получил серебряный диск британской фонографической индустрии. В последующий период треки созданные Александром ещё три раза попадали в британский TOP 40. Находясь в Лондоне, Александр получает предложение по работе саунд-продюсером на одном из мейджор-лейблов, но отклонив его возвращается в Россию, где посвящает себя развитию электронной-танцевальной сцены. Он постоянно ищет и находит молодых, талантливых музыкантов, которые начали появляться в России вдохновлённые успехом ППК. Liquinoid, Melodica, Marek, Вадим Жуков, Дмитрий Филатов, Алексей Монахов, Антон Черников, Tunerman, Exalted, Rezone и многие другие — вот неполный список имён, изданием первых релизов которых занимался Александр Поляков.

2004—2005 годы Александр, вместе с Владимиром Фонарёвым и Евгением Орловым входит в состав учредителей и занимается развитием танцевального лейбла «Атмосфера». В этот период был собран «золотой состав» Атмосферы, дан старт моде на издание только лицензионных диджейских миксов, изменён подход к организации гастролей и менеджменту артистов танцевальной сцены, работающий с начала в рамках «Атмосферы», а теперь используемый по всей России.

В 2005-м году Александр покидает «Атмосферу» и основывает собственную компанию — iRecords, основным направлением которой является издание музыки, а политикой — представление миру лучших музыкальных электронных новинок из России. С 2005-го по 2008-й год на лейбле iRecords и его подлейблах было издано более 200 релизов различных электронных направлений, а некоторые из них попадали в главные хит-парады крупнейших цифровых дистрибуций, таких как Beatport, Audiojelly и т. д. Таким образом iRecords стал самым известным независимым электронным российским лейблом на тот момент.

В 2008 году, оставив на время работу в iRecords и создание музыки, Александр возглавляет A&R-отдел крупнейшего паблишера в России — Первого музыкального издательства. Получив неоценимый опыт по особенностям работы российского шоубизнеса, Александр, спустя год, возвращается в iRecords и открывает iRGiG — подразделение, осуществляющее техническую поддержку небольших эвентов и являющееся будущей основой для живых выступлений артистов iRecords.

В 2013 году Александр возвращается в родной Ростов-на-Дону и начинает работу над поиском новых исполнителей. Для этого осенью 2014 года лейбл iRecords проводит в Ростове-на-Дону фестиваль живой музыки RnD Live в котором приняло участие более 30 коллективов. Фестиваль показал текущее положение дел независимой музыкальной культуры в Ростове-на-Дону. Параллельно Александр начинает строительство профессиональной студии звукозаписи iRecords в Ростове-на-Дону, весной 2016 года строительство завершилось и студия начала работу.

Ссылки 
 Сайт iRecords

Музыканты Ростова-на-Дону
Основатели музыкальных лейблов